Bangorejo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Bangorejo, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Bangorejo, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar